Bellati – cognome italiano
 Beniamino Bellati – architetto italiano
 Francesco Bellati – storico, numismatico ed economista italiano
 Manfredo Giovanni Battista Bellati – vescovo cattolico italiano